Просвет:

 Просвет — проникающий, пробивающийся через что-н. луч света или светлая полоса. П. в тучах, облаках. Жизнь без просвета (перен.: безрадостная жизнь без надежд на улучшение).
 Просвет —  отверстие, щель в чём-н., между чем-н. (например, в ставне).
 Просвет — кадр, засвеченный не до конца.
 Просвет — элемент некоторых орденских (медальных) лент, петлиц и погон.
 Просвет — остекление окна.
 ПроСвет — телевизионная передача Дмитрия Диброва.
 Просвет — народное название проспекта Просвещения в Санкт-Петербурге.

Топоним

Белоруссия 
 Просвет — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Просвет — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.

Россия 
 Просвет — посёлок в Погарском районе Брянской области.
 Просвет — село в Кетовском районе Курганской области.
Просвет — деревня в Шадринском районе Курганской области.
 Просвет — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Просвет — посёлок в Знаменском районе Орловской области.
 Просвет — посёлок в Волжском районе Самарской области.
 Просвет — деревня в Заинском районе Татарстана.

См. также 
 Дорожный просвет
Старый Просвет

Примечания